Вне́шняя — закрытая железнодорожная станция, расположенная на ветке Софрино — Красноармейск на Ярославском направлении МЖД. Находится между действующей станцией Красноармейск и ФГУП «Софринский Артилерийский Полигон НИИ "Геодезия"». Путевое развитие относится к подъездным путям предприятия. До наших дней сохранилось здание вокзала, часть путей, полуразрушенная платформа и осветительная башня. Стрелки на боковые пути срезаны.

Располагается в Московской области, в Красноармейске. Недалеко от станции находятся жилые дома и автодорога.

История 
В 1952 году было начато строительство ширококолейной железной дороги от станции Софрино до полигона ФГУП «Геодезия». В 1956 году строительные работы в целом завершились, а в 1958 году дорогу приняла комиссия.

Станция размещалась в самом городе Красноармейск. До неё от Софрино курсировал пригородный поезд на тепловозной тяге, а от неё на полигон ходил поезд для сотрудников. В 1990 году началась электрификация участка от станции Софрино до станции Красноармейск, завершившаяся 22 ноября 1994 года. Довести электрификацию до полигона не удалось ввиду отсутствия средств, поэтому пригородные электропоезда стали ходить только до Красноармейска. В связи с недостатком средств был также отменён поезд для сотрудников полигона. В настоящий момент станция заброшена.

Перспективы 
Планируется продление контактного провода до станции и запуск пригородного поезда.

Ссылки 
Железнодорожная линия Софрино — Красноармейск

Закрытые железнодорожные станции
Красноармейск (Московская область)
Недействующие железнодорожные станции и платформы Московской области